Монтегроссо́, Монтеґроссо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 870 км на південний схід від Парижа, 70 км на північ від Аяччо, 50 км на захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 371,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 П'єр Сінібальді (*1924 — †2011) — відомий у минулому французький футболіст, нападник, згодом — тренер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Монтегроссо на сайті французького Національного інституту географії
 Монтегроссо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Монтегроссо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика